Latorre steht für:
 Latorre (Aínsa), ehemalige Gemeinde in der Provinz Huesca, Aragonien 
 Latorre (La Fueva), ehemalige Gemeinde in der Provinz Huesca, Aragonien 
 Almirante Latorre, chilenisches Schlachtschiff (1913)
 Almirante Latorre (DLG 14), chilenischer Lenkwaffen-Zerstörer (1962)

Latorre ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Latorre, uruguayischer Politiker
 Ángel Cabrera Latorre (1879–1960), spanisch-argentinischer Mammaloge und Paläontologe
 Christian Latorre (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Diego Latorre (* 1969), argentinischer Fußballspieler 
 Ferran Latorre (* 1970), spanischer Bergsteiger
 Florian Latorre (* 1997), französischer Autorennfahrer
 Giovanni Latorre, Rektor der Universität Kalabrien
 Gonzalo Latorre (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Ignacio Latorre (* 1978), chilenischer Politiker
 Juan José Latorre (1846–1912), chilenischer Admiral
 Luis Latorre, uruguayischer Politiker
 Lorenzo Latorre (1844–1916), uruguayischer Präsident
 Mariano Latorre (1886–1955), chilenischer Dichter
 Pedro Latorre, uruguayischer Politiker
 Simón Latorre, uruguayischer Politiker
 Vincent Latorre (* 1980), französischer Schauspieler

Latorre ist der Künstlername von:
 Javier Latorre (* 1963), spanischer Tänzer und Choreograf

Siehe auch:
 La Torre